Seochang-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Seochang-dong, Yangsan, stadsdel i Yangsan, Södre Gyeongsang, 
 Seochang-dong, Gwangju, stadsdel i Gwangju, 
 Seochang 2-dong, stadsdel i Incheon,